Wieś na Ukrainie
 Awratyn – wieś na Ukrainie w rejonie lubarskim obwodu żytomierskiego
 Awratyn – wieś na Ukrainie w rejonie wołoczyskim obwodu chmielnickiego